Øiseth ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hildegunn Øiseth (* 1966), norwegische Jazzmusikerin
 Marit Øiseth (1928–1971), norwegische Sprinterin und Skilangläuferin